Ptolomeo X Alejandro I (griego: Πτολεμαίος Αλέξανδρος) fue rey de la dinastía ptolemaica de Egipto en dos períodos distintos: de 110 a 109 a. C. y de 107 a 88 a. C., en alternancia con su hermano Ptolomeo IX.

Biografía 

Era hijo de Ptolomeo VIII y Cleopatra III. En 110 a. C. su madre depuso a su hermano Ptolomeo IX y lo reemplazó por él. Sin embargo, fue depuesto por Ptolomeo IX en 109 a. C. 

En 107 a. C. se convirtió de nuevo en rey, gobernando con su madre. En 101 a. C. la asesinó y reinó solo. Posteriormente casó con Cleopatra Selene I y con Berenice III. En 88 a. C. fue vencido, muerto y sustituido nuevamente por Ptolomeo IX.

Ptolomeo X concertó un pacto ruinoso con los dignatarios romanos, mediante el cual legó Egipto como garantía de un préstamo, necesitado para poder sufragar las costosas guerras civiles.

Testimonios de su época 
 Dos pequeños templos en Sheik Fadl (frente a Oxirrinco) (Arnold 1999:209)
 Trabajo adicional en Dendera (Arnold 1999:210)
 Puerta occidental en el templo de Haroeris y de Heqat en Qus (Apolinópolis Parva) (Arnold 1999:210)
 Trabajos en Medinet Habu (Arnold 1999:210)

Titulatura 
Nombre de Horus: Necheriemjet Jnumsuhepanjhermesjenet Hununefer Benermerut Sejaensumutefhernesetitef Tyemaa Hujasut Ityemsejemef-mirepesedyefemajet
Nombre de Nebty: Sehertauy Kanajt Sejemeheh
Nombre de Hor-Nub: Aaib Merynecheru Itybaqet Heqauadyty aqeftameriemhetep

Sucesión

Notas

Referencias 
Digital Egypt for Universities
Arnold 1999. Dieter Arnold. Temples of the Last Pharaos. New York/Oxford

Enlaces externos 

Faraones
Dinastía Ptolemaica
Antiguos egipcios del siglo II a. C.
Reyes del siglo II a. C.
Antiguos egipcios del siglo I a. C.
Reyes del siglo I a. C.
Antiguos griegos del siglo II a. C.
Antiguos griegos del siglo I a. C.
Matricidio